У́лица Ма́ркса, улица Ка́рла Маркса — улицы в различных населённых пунктах, большинство из которых названо в честь Карла Маркса.

Белоруссия 
 Улица Карла Маркса — улица в Бресте.
 Улица Карла Маркса — улица в Витебске.
 Улица Маркса — улица в Гомеле.
 Улица Карла Маркса — улица в Гродно.
 Улица Карла Маркса — улица в Иваново.
 Улица Карла Маркса — улица в Минске.
 Улица Карла Маркса — улица в Червене.

Казахстан 
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Кунаева в Алма-Ате.
 Улица Карла Маркса — улица в Аманжаре.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Кенесары в Астане.
 Улица Карла Маркса — улица в Караганде.
 Улица Карла Маркса — улица в Павлодаре.

Крым 
 Улица Карла Маркса — улица в Алупке.
  — улица в Алуште.
 Улица Карла Маркса — улица в Джанкое.
 Улица Карла Маркса — улица в Ишуне.
 Улица Карла Маркса — улица в Керчи.
 Улица Карла Маркса — улица в Симферополе.
 Улица Карла Маркса — улица в Феодосии.
 Улица Карла Маркса — улица в Ялте.

Россия 
В Российской Федерации на октябрь 2017 года насчитывалось 1496 улиц, названных в честь Карла Маркса.
 Улица Карла Маркса — улица в Абакане.
 Улица Карла Маркса — улица в Апрелевке.
 Улица Карла Маркса — улица в Арзамасе.
 Улица Карла Маркса — улица в Архангельске.
 В Астрахани:
 Улица Карла Маркса — улица в Кировском районе;
 Улица Карла Маркса — улица в Трусовском районе.
 Улица Карла Маркса — улица в Ачинске.
 Улица Карла Маркса — улица в Балашихе.
 Улица Карла Маркса — улица в Балашове.
 Улица Карла Маркса — улица в Барабинске.
 Улица Маркса — улица в Барнауле.
 Улица Карла Маркса — улица в Бемыже.
 Улица Карла Маркса — улица в Берёзовском.
 Улица Карла Маркса — улица в Биробиджане.
 Улица Карла Маркса — улица в Богородицке.
 Улица Карла Маркса — улица в Больших Дворах.
 Улица Карла Маркса — улица в Брянске.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Улицы Ельцина в Бутке.
 Улица Карла Маркса — улица в Вельске.
 Улица Карла Маркса — улица в Верх-Нейвинском.
 Улица Карла Маркса — улица в Весьегонске.
 Улица Карла Маркса — улица во Владивостоке.
 Улица Карла Маркса — улица во Владикавказе.
 Улица Карла Маркса — улица во Владимире.
 Улица Карла Маркса — улица в Волгограде.
 Улица Карла Маркса — улица в Волгодонске.
 Улица Карла Маркса — улица в Вологде.
 Улица Карла Маркса — улица в Воронеже.
 Улица Карла Маркса — улица в Воскресенске.
 Улица Карла Маркса — улица в Гатчине.
 Улица Карла Маркса — улица в Глебовском.
 Улица Карла Маркса — улица в Грозном.
 Улица Карла Маркса — улица в Данкове.
 Улица Карла Маркса — улица в Дубне.
 Улица Карла Маркса — улица в Егорьевске.
 Улица Карла Маркса — улица в Ейске.
 Улица Карла Маркса — улица в Екатеринбурге.
 Улица Карла Маркса — улица в Загорянском.
 Улица Карла Маркса — улица в Заполярном.
 Улица Карла Маркса — улица в Зарайске.
 Улица Карла Маркса — улица в Златоусте.
 Улица Карла Маркса — улица в Зыкове.
 Улица Карла Маркса — улица в Иванове.
 Улица Карла Маркса — улица в Ивантеевке.
 Улица Карла Маркса — улица в Ильинском.
 Улица Карла Маркса — улица в Ижевске.
 Улица Карла Маркса — улица в Иркутске.
 Улица Карла Маркса — улица в Казани.
 Улица Карла Маркса — улица в Калининграде.
 Улица Карла Маркса — улица в Калуге.
 Улица Карла Маркса — улица в Канске.
 Улица Карла Маркса — улица в Кашире.
 Улица Карла Маркса — улица в Кемерове.
 Улица Карла Маркса — улица в Кирове.
 Улица Карла Маркса — улица в Клину.
 Улица Карла Маркса — улица в Коломне.
 Улица Карла Маркса — улица в Кондратове.
 Улица Карла Маркса — улица в Константиновской.
 Улица Карла Маркса — улица в Королёве.
 Улица Карла Маркса — улица в селе Кочёво.
 Улица Карла Маркса — улица в Краскове.
 В Краснодаре:
 Улица Карла Маркса — улица в Западном округе;
 Улица Карла Маркса — улица в Карасунском округе.
 Улица Карла Маркса — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Карла Маркса — улица в Кратове.
 Улица Карла Маркса — улица в Кунгуре.
 Улица Карла Маркса — улица в Кургане.
 Улица Карла Маркса — улица в Курске.
 Улица Карла Маркса — улица в Левокумском.
 Улица Карла Маркса — улица в Лесосибирске.
 Улица Карла Маркса — улица в Ликино-Дулёве.
 В Липецке:
 Улица Карла Маркса;
 Улица Карла Маркса — прежнее (до 1936 г.) название улицы Котовского;
 Улица Карла Маркса — прежнее (до 1973 г.) название Сенной улицы (до включения дер. Коровино в состав города).
 Улица Карла Маркса — улица в Лодейном Поле.
 Улица Карла Маркса — улица в Луховицах.
 Улица Карла Маркса — улица в Любани.
 Улица Карла Маркса — улица в Магнитогорске.
 Улица Карла Маркса — прежнее (до 1985 г.) название улицы Гази-Омарова в Махачкале.
 Улица Карла Маркса — улица в Медвежьегорске.
 Улица Карла Маркса — улица в Минусинске.
 В Москве:
 Улица Карла Маркса — улица в ДСК «Мичуринец»;
 Марксистская улица — улица в Таганском районе ЦАО;
 Улица Карла Маркса — прежнее (с 1938 до 1994 года) название Старой Басманной улицы (она же — с 1919 до 1938 года — Марксова улица).
 Улица Карла Маркса — улица в Моршанске.
 Улица Карла Маркса — улица в Мурманске.
 Улица Карла Маркса — улица в Муроме.
 Улица Карла Маркса — улица в Мытищах.
 Улица Карла Маркса — улица в Набережных Челнах.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Кабардинской улицы в Нальчике.
 Улица Карла Маркса — улица в Наро-Фоминске.
 Улица Карла Маркса — улица в Натухаевской.
 Улица Карла Маркса — улица в Нахабине.
 Улица Карла Маркса — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Карла Маркса — улица в Новокузнецке.
 Улица Карла Маркса — улица в Новороссийске.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Дворцовой улицы в Новочеркасске.
 Улица Карла Маркса — улица в Озёрах.
 Улица Карла Маркса — улица в Оренбурге.
 Улица Карла Маркса — улица в Орехово-Зуеве.
 Улица Карла Маркса — улица в Орле.
 Улица Карла Маркса — улица в Орске.
 Улица Карла Маркса — улица в Павловской Слободе.
 Улица Карла Маркса — улица в Пензе.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Сибирской улицы в Перми.
 Улица Карла Маркса — улица в Подольске.
 Улица Карла Маркса — улица в Пскове.
 В Пушкино Московской области:
 Улица Карла Маркса (микрорайон Заветы Ильича);
 Улица Карла Маркса (микрорайон Звягино).
 Улица Карла Маркса — улица в Пятигорске.
 Улица Карла Маркса — улица в Раменском.
 Улица Карла Маркса — улица в Реутове.
 Улица Карла Маркса — улица во Ржеве.
 Улица Карла Маркса — улица в Ртищеве.
 Улица Карла Маркса — улица в Рязани.
 Улица Карла Маркса — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Карла Маркса — улица в Красносельском районе;
 Улица Карла Маркса — улица в Колпине;
 Улица Карла Маркса — улица в Кронштадте;
 Улица Карла Маркса — улица в Песочном;
 Улица Карла Маркса — улица в Петро-Славянке.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Магазейной улицы в Пушкине.
 Улица Карла Маркса — улица в Саранске.
 Улица Карла Маркса — улица в Саратове.
 Улица Карла Маркса — улица в Северодвинске.
 Улица Карла Маркса — улица в Сергиевом Посаде.
 Улица Карла Маркса — улица в Серове.
 Улица Карла Маркса — улица в Серпухове.
 Улица Карла Маркса — улица в Смоленске.
 Улица Карла Маркса — улица в Сочи.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Крестецкой улицы в Старой Руссе.
 Улица Карла Маркса — улица в Старощербиновской.
 Улица Маркса — улица в Стерлитамаке.
 Улица Карла Маркса — улица в Сыктывкаре.
 Улица Карла Маркса — улица в Тамбове.
 Улица Карла Маркса — улица в Твери.
 Улица Карла Маркса — улица в Тихвине.
 Улица Карла Маркса — улица в Тобольске.
 Улица Карла Маркса — улица в Тольятти.
 Улица Карла Маркса — улица в Томске.
 Улица Карла Маркса — улица в Торопце.
 Улица Карла Маркса — улица в Туапсе.
 Улица Карла Маркса — улица в Туле.
 Улица Карла Маркса — улица в Турках.
 Улица Карла Маркса — улица в Тюмени.
 Улица Карла Маркса — улица в Удельной.
 Улица Карла Маркса — улица в Удомле.
 Улица Карла Маркса — улица в Ульяновке.
 Улица Карла Маркса — улица в Ульяновске.
 Улица Карла Маркса — улица в Уфе.
 Улица Карла Маркса — улица в Хабаровске.
 Улица Карла Маркса — улица в Химках.
 Улица Карла Маркса — улица в Чебоксарах.
 Улица Карла Маркса — улица в Челябинске.
 Улица Карла Маркса — улица в Череповце.
 Улица Карла Маркса — улица в Чите.
 Улица Карла Маркса — улица в Электрогорске.
 Улица Карла Маркса — улица в Электростали.
 Улица Карла Маркса — улица в Ядрине.
 Улица Карла Маркса — улица в Яранске.
 Улица Карла Маркса — улица в Ярославле.
 Улица Карла Маркса — улица в Южно-Сахалинске.

Узбекистан 
 Улица Карла Маркса — улица в Ташкенте.

Украина 
 Улица Карла Маркса — улица в Алчевске.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Кочубинского в Белгороде-Днестровском.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Рождественской улицы в Бердичеве.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Центральной улицы в Бердянске.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Голубовской улицы в Борисполе.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Крещатик в Боярке.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Николая Михновского в Броварах.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Крещатик в Брянке.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Максима Шимко в Виннице.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Апрельской улицы в Вишнёвом.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Бориса Мозолевского в Вознесенске.
 Улица Карла Маркса — улица в Дебальцеве.
 Улица Карла Маркса — улица в Донецке.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Трансформаторщиков в Запорожье.
 Улица Карла Маркса — улица в Зугрэсе.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Университетской улицы в Ирпене.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Роберта Лисовского в Каменском.
 В Киеве:
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Архитектора Городецкого (микрорайон Липки);
 Улица Карла Маркса (микрорайон Бортничи);
 Улица Карла Маркса (микрорайон Жуляны);
 Улица Карла Маркса (микрорайон Троещина).
 Улица Карла Маркса — прежнее название Элеваторной улицы в Краматорске.
 Улица Карла Маркса — улица в Краснодоне.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Лейтенанта Покладова в Кременчуге.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Большой Перспективной улицы в Кропивницком.
 Улица Карла Маркса — улица в Луганске.
 Улица Карла Маркса — улица в Макеевке.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Исторической улицы в Марганце.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Михаила Грушевского в Мелитополе.
 Улица Карла Маркса — с 1920-х по 1950-е годы название Адмиральской улицы в Николаеве.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Андрея Шептицкого в Николаеве.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Перспективной улицы в Никополе.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Екатерининской улицы в Одессе.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Иоганна Янцена в Орехове.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Магистральной улицы в Пологах.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Молодёжного бульвара в Светловодске.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Василия Симоненко в Смеле.
 Улица Карла Маркса — улица в Харцызске.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Благовещенской улицы в Харькове.
 Улица Карла Маркса — прежнее название Потёмкинской улицы в Херсоне.
 Улица Карла Маркса — прежнее название улицы Свободы в Шостке.
 Улица Карла Маркса — улица в Ясиноватой.

См. также 
 Проспект Маркса
 Карл-Маркс-Штрассе
 Площадь Карла Маркса

Примечания